|}

Die Bahnstrecke Kalety–Wrocław (Stahlhammer–Breslau) ist eine durchgehend zweigleisige und elektrifizierte Eisenbahnstrecke in den polnischen Woiwodschaften Schlesien, Oppeln und Niederschlesien.

Verlauf 
Die Strecke beginnt im Bahnhof Kalety (Stahlhammer) an der Bahnstrecke Chorzów–Tczew, der früheren Kohlenmagistrale, und verläuft nordwestwärts über den Fernverkehrsbahnhof Lubliniec (Lublinitz/Loben; km 19,258), in dem die Bahnstrecke Kielce–Fosowskie gekreuzt wird und die Bahnstrecke Pyskowice–Lubliniec endet, und den Fernverkehrsbahnhof Olesno Śląskie (Rosenberg (Oberschles); km 50,137), den Beginn der einstigen Rosenberger Kreisbahn, zum Fernverkehrsbahnhof Kluczbork (Kreuzburg (Oberschles); km 70,122), in welchem die stillgelegte Bahnstrecke Kędzierzyn-Koźle–Kluczbork und die Bahnstrecke Jełowa–Kluczbork enden und die Bahnstrecke Kluczbork–Poznań beginnt. Nun folgt der Abschnitt ohne Verkehr der Fernverkehrsgesellschaft PKP Intercity über Namysłów (Namslau; km 106,645), den Endpunkt der stillgelegten Bahnstrecke Opole–Namysłów und der ebenso ehemaligen Bahnstrecke Namysłów–Kępno, und Oleśnica (Oels; km 133,690), den Endpunkt der Bahnstrecke Herby–Oleśnica und Beginn der Bahnstrecke Oleśnica–Chojnice, zum Abzweig Łukanów (km 137,017), an dem eine Verbindungskurve von ebendieser Strecke auftrifft. Nun Teil der Fernverkehrsstrecke Warschau–Breslau, verläuft die Strecke westwärts über Wrocław Psie Pole (Hundsfeld/Breslau-Hundsfeld; km 153,472), den Beginn der Bahnstrecke Wrocław–Trzebnica, Wrocław Sołtysowice (Schottwitz/Breslau-Burgweide; km 156,609) an der Güterbahnstrecke Jelcz Miłoszyce und den Fernverkehrsbahnhof Wrocław Nadodrze (Breslau Odertor; km 160,356), in dessen Nähe einst die Breslau-Trebnitz-Prausnitzer Kleinbahn begann, nach Wrocław Mikołajów (Breslau Nikolaitor; km 163,640) an der Bahnstrecke Wrocław–Poznań.

Ausbauzustand 
Die Strecke ist durchgehend zweigleisig und mit drei Kilovolt Gleichspannung elektrifiziert.

Für Personenzüge beträgt die Höchstgeschwindigkeit bis zum Kilometerpunkt 68,100 bei Kluczbork hundertzwanzig Kilometer pro Stunde, dann noch bis zum Kilometerpunkt 70,600 hundert, bis zum Kilometerpunkt 117,780 je nach Gleis fünfzig und siebzig, bis zum Kilometerpunkt 132,700 fünfzig und siebzig, bis zum Kilometerpunkt 133,580 fünfzig und achtzig, bis zum Kilometerpunkt 134,700 achtzig, bis zum Kilometerpunkt 159,700 hundert bis hundertzehn, auf dem Rest bis Wrocław Mikołajów weniger. Güterzüge dürfen bis zum Kilometerpunkt 70,600 hundert Kilometer pro Stunde fahren, bis zum Kilometerpunkt 117,780 je nach Gleis vierzig und fünfzig, bis zum Kilometerpunkt 132,700 generell fünfzig, bis zum Kilometerpunkt 136,200 fünfzig und sechzig, bis zum Kilometerpunkt 159,700 generell sechzig, danach fünfzig und sechzig.

Ab Kluczbork soll die Strecke auf hundertzwanzig Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit ausgebaut werden.

Geschichte 
Die Rechte Oder-Ufer-Eisenbahn eröffnete am 28. Mai 1868 den ersten Abschnitt der Hauptbahn, Breslau–Oels. Die Fortführung nach Kreuzburg wurde am 15. November desselbigen Jahres eröffnet. Einige Jahre später, am 1. Juli 1883, wurde die Fortführung nach Rosenberg eröffnet. Am 20. Mai 1884 folgte der Abschnitt nach Lublinitz, der letzte Abschnitt wurde am 15. November jenes Jahres eröffnet. In den folgenden Jahren wurde die Bahn verstaatlicht und zweigleisig ausgebaut.

Stahlhammer hatte keine große Bedeutung; es war auch noch kein Abzweigbahnhof, da die Kohlenmagistrale, die heutige Bahnstrecke Chorzów–Tczew in nördlicher Richtung noch nicht gebaut worden war. So fuhren alle Züge über Stahlhammer hinaus mindestens bis nach Tarnowitz.

Der Sommerfahrplan 1914 sah sieben durchgehende Zugpaare vor, darunter ein Schnellzugpaar, das nur in Breslau Hbf, Breslau-Odertor, Oels, Namslau, Kreuzburg, Rosenberg und Lublinitz hielt, vor. Weiterhin sah er Züge aus Breslau vor, die in Oels auf die Bahnstrecke Oels–Konitz abzweigten. Sonst waren noch einige Lokalzüge auf verschiedenen Abschnitten vorgesehen.

Nach dem Ersten Weltkrieg verlor die Strecke an Bedeutung, da nun zwischen Lublinitz und Cziasnau die deutsch-polnische Grenze verlief. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist die Strecke komplett polnisch, seit dem 11. September 1972 ist sie komplett elektrifiziert. Auch das nach dem Zweiten Weltkrieg teilweise demontierte zweite Gleis ist wieder durchgängig vorhanden.

Im Fernverkehr wird die Strecke heute noch zwischen Stahlhammer (wo die Züge allerdings nicht halten) und Kreuzburg sowie zwischen dem Abzweig hinter Oels und Breslau betrieben.

Literatur 
 Ryszard Stankiewicz, Marcin Stiasny: Atlas Linii Kolejowych Polski 2014. Eurosprinter, Rybnik 2014, ISBN 978-83-63652-12-8, S. F4–7 und G6–7.

Weblinks 

 Beschreibung auf atlaskolejowy.net (polnisch)
 Beschreibung auf bazakolejowa.pl (polnisch)

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Schlesien
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Opole
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Niederschlesien